Le mot décibel peut faire référence à diverses notions techniques :
 Décibel (dB), expression logarithmique du rapport entre deux puissances
 Décibel, application du décibel à la pression acoustique, pour indiquer le niveau sonore
 Décibel A (dB A), utilisé pour mesurer les bruits environnementaux
 Décibel pleine échelle (dB FS), unité de niveau de signal audio numérique
 Décibel Z (dBZ), unité de réflectivité radar

Informatique 
 Decibel, framework de communication
 Decibel Audio Player, lecteur audio libre écrit en Python dont le but est de fournir un logiciel très sobre et simple d'utilisation pour l'environnement de bureau GNOME

Culture 
 Décibel, une émission de télévision québécoise diffusée sur le réseau TVA
 Decibel, magazine axé sur le heavy metal
 Decibel Outdoor, festival de musique principalement axé musiques électroniques incluent notamment hardcore et hardstyle, créé en 2002 aux Pays-Bas
 D6bels Music Awards, événement musical belge francophone organisé annuellement par la RTBF récompensant des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Autres 
 Decibel, plus connu sous le nom de Chamber, est un personnage de fiction de Marvel Comics

Homonymie